Trennschärfe (Exaktheit des Unterscheidens, Abgrenzens) steht für:
 Trennschärfe in der Funktechnik
 Erkennbarkeit („Trennbarkeit“) von Doppelsternen, siehe Auflösungsvermögen
 Trennschärfe von Begriffen, siehe Operationale Definition

Statistik:
 Trennschärfe eines Tests
 Trennschärfe eines Items
 Trennschärfekoeffizient
 gleichmäßig trennschärfster Test bzw. gleichmäßig bester Test
 gleichmäßig trennschärfstes Konfidenzintervall bzw. gleichmäßig bester Konfidenzbereich